L'Open d'Irlande du Nord 2018 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 12 au  au Waterfront Hall de Belfast, en Irlande du Nord. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société anglaise BetVictor. Elle constitue la deuxième épreuve des Home Nations Series. 

L'événement compte 128 participants dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Mark Williams. Il s'était imposé contre Yan Bingtao en finale. En 2018, l'Anglais Judd Trump remporte le titre face à son compatriote Ronnie O'Sullivan. Li Hang détient le break le plus élevé avec un 145.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 
 145, 139, 137, 115, 112  Li Hang
 145, 138, 104  Thepchaiya Un-Nooh
 142, 121  Eden Sharav
 142, 119  Hammad Miah
 140, 126  Ryan Day
 137, 120, 117, 115, 112, 108, 108, 107, 105 
 136, 101  Noppon Saengkham
 135, 134, 132, 119, 116, 114, 112, 111, 108, 102 
 134, 121, 102  Zhou Yuelong
 132  Luca Brecel
 132  Tian Pengfei
 131, 118  Lu Ning
 128, 127, 122, 122, 101  Mark Selby
 127  James Wattana
 125  Neil Robertson
 124, 113, 102  David Gilbert
 122  Niu Zhuang
 120, 110  Jimmy Robertson
 118, 109  Daniel Wells
 115  Sam Craigie
 113  Robin Hull
 113  Joe O'Connor
 113  Ben Woollaston
 111  Zhang Yong
 110  Mark King
 107  Peter Ebdon
 105  Sam Baird
 102  Harvey Chandler
 102  Tom Ford
 102  Luo Honghao
 101  Ian Burns
 101  Andrew Higginson
 100  Zhang Anda

Voir aussi 
 Open d'Irlande du Nord 2017
 Open d'Irlande du Nord

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 BetVictor Northern Ireland Open

Open d'Irlande du Nord de snooker
Événement sportif à Belfast
Snooker en Irlande du Nord
Événement sportif international en Irlande du Nord
Snooker en 2018